Çakır est un adjectif, un nom commun et un nom propre turcs qui peuvent faire référence à :

Langue turque 
 çakır est un adjectif turc qui signifie « gris bleuté ».
 çakır est le nom turc de l'autour des palombes (oiseau).

Patronyme 

 Aslı Çakır Alptekin (née en 1985), athlète turque spécialiste du demi-fond ;
 Cüneyt Çakır (né en 1976), arbitre turc de football ;
Mihail Çakir (1861-1938), archiprêtre orthodoxe, linguiste, enseignant et poète gagaouze ;
Selim Çakir (1918- avant 2013), cavalier de saut d'obstacles turc ;
Uğurcan Çakır (né en 1996), footballeur turc.

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc signifiant « fils de Çakır » ;

Patronyme turc